NKV steht als Abkürzung für:

 Nährwert-Kennzeichnungsverordnung, siehe Nährwertkennzeichnung
 Nassauischer Kunstverein in Wiesbaden
 Nationaler Krankenversicherungsverein, siehe Alte Leipziger – Hallesche #Hallesche
 Naumburger Kartellverband, eine Studentenverbindung, siehe Deutscher Wissenschafter-Verband #Naumburger Kartellverband (NKV)
 Nederlands Katholiek Verbond, ein niederländischer katholischer Gewerkschaftsverband, siehe Federatie Nederlandse Vakbeweging #Geschichte
 Viren der NKV-Gruppe (no known vector), siehe Flavivirus #Systematik
 Notfallkompetenz Venenzugang und Infusion, siehe Notfallsanitäter #Notfallkompetenzen
 Notgemeinschaft der Kriegsgeschädigten und Vertriebenen
 Verband der niedergelassenen Nicht-Kassenärzte Deutschlands, siehe NAV-Virchow-Bund #Geschichte
 Nutzen-Kosten-Verhältnis, siehe Kosten-Nutzen-Analyse

n.k.v. steht als Abkürzung für:
 nicht kriegsverwendungsfähig, im Militärwesen (veraltet) der Tauglichkeitsgrad

Abkürzung